Amnezja organiczna – organiczny zanik pamięci;
 Amnezja dysocjacyjna – dysocjacyjne zaburzenie nerwicowe wywołujące zanik pamięci;
 Amnezja – amerykański film z 2004 roku;
 Amnezja – amerykański film z 1996 roku.